TV2 – magyar nyelvű kereskedelmi televízióadó
 TV2 – a Magyar Televízió kettes adójának korábbi neve
 TV 2 – dán televízióadó
 TV2 – török televízióadó
 TV-2 – dán együttes
 TV2 – norvég televízióadó
 TV2 – finn televízióadó
 TV2 – új-zélandi televízióadó